Le tournoi de tennis de Canton est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie International, se dispute du 17 au .

Hsieh Su-Wei remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura Robson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tamarine Tanasugarn et Zhang Shuai.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canton
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Canton
Tennis en Chine en 2012
Tennis en septembre 2012